Безелер — немецкая фамилия. Известные носители:

 Безелер, Вильгельм Гартвиг (1806—1884) — юрист и политический деятель.
 Безелер, Карл Георг Кристоф (1809—1888) — немецкий юрист и политик.
 Безелер, Ханс Хартвиг (с 1904 Ханс фон Безелер) (1850—1921) — прусский генерал, глава оккупационной администрации в Польше